Die Snookerweltmeisterschaft 1985 fand vom 12. April bis zum 28. April 1985 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Weltmeister wurde der Nordire Dennis Taylor, der den Titel zum ersten Mal gewann, nachdem er bereits 1979 im Finale gestanden hatte. Sein Gegner war der Engländer Steve Davis, der in den beiden Vorjahren den Titel errungen hatte. Das Finale wurde beim Stande von 17:17 vor dem letzten Frame erst auf die letzte schwarze Kugel entschieden und ist damit das bisher knappste Finale einer Snooker-Weltmeisterschaft.

Mit einer Zahl von zeitweise 18,5 Millionen Fernsehzuschauern stellte es gleich mehrere Rekorde in Großbritannien auf:
 die höchste Einschaltquote für eine Sportveranstaltung zu dieser Zeit
 die höchste Einschaltquote für den Sender BBC 2
 die höchste Einschaltquote einer Übertragung nach Mitternacht

Preisgeld

Finalrunde

Finale 
Im Finale hatte Davis den deutlich besseren Start und führte nach der ersten Session mit 7:0. In der zweiten Session konnte Taylor jedoch Boden gut machen und kam wieder auf 9:7 heran. Die dritte Session verlief ausgeglichen (4:4), sodass Davis mit einem 13:11-Vorsprung in die finale Session ging. Dort konnte er sich bereits auf 17:15 absetzen, doch Taylor erzwang den Entscheidungsframe mithilfe von Breaks von 42 und 57 Punkten.

Der entscheidende Frame dauerte mit 68 Minuten ungewöhnlich lange, letztlich kam Taylor beim Stand von 62:44 für Davis an den Tisch und lochte braun, blau und pink. Damit war beim Stand von 62:59 klar, dass die letzte schwarze Kugel Frame und Match entscheiden würde. Taylor scheiterte zunächst knapp beim Versuch, die letzte Schwarze als cross-double zu lochen, doch er hinterließ keinen einfachen Stoß für Davis. Dieser entschied sich daher für eine Safety, woraufhin in der Folge sowohl Davis als auch Taylor einige schwierige Lochversuche ausließen. Schließlich verpasste Davis eine vergleichsweise gute Gelegenheit, die Schwarze zu lochen, und hinterließ Taylor einen relativ einfachen Stoß, den dieser zum Frame- und Matchgewinn nutzte.

Century-Breaks 
Es wurden 14 Century Breaks von neun verschiedenen Spielern erzielt:

Weblinks

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre